

Cinema 
 Killing Point - Il prezzo del tradimento (Slow Burn) – film del 2000 diretto da Christian Ford
 Doppia ipotesi per un delitto (Slow Burn) – film del 2005 diretto da Wayne Beach

Letteratura 
 Alta società (Slow Burn) – romanzo di Heather Graham del 1994, n. 113 de I nuovi bestsellers

Musica 
 Slow Burn – singolo di David Bowie del 2002
 Slow Burn – singolo degli Atreyu del 2008
 Slow Burn – singolo degli Apocalyptica del 2015

Televisione 
 Slow Burn – film TV del 1986 diretto da Matthew Chapman
 A fuoco lento (Slow Burn) – episodio della seconda stagione di CSI: Miami
 Il fuoco della vergogna (Slow Burn) – episodio della quarta stagione di Ghost Whisperer - Presenze
 Il grande chef (The Slow Burn) – episodio della terza stagione di 15/Love
 Slow Burn – episodio della ottava stagione di California